Nooit Volmaakt (schip, 1917)
 Nooit Volmaakt (molen)